Иосиф Бельских:
 Бельских, Иосиф Александрович (1903—1966) — советский государственный и партийный деятель, секретарь Минского обкома КП(б)Б, Герой Советского Союза.
 Бельских, Иосиф Михайлович (1919—1987) — советский артиллерист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).